Corioxenidae är en familj av insekter. Corioxenidae ingår i ordningen vridvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Corioxenidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vridvingar
Corioxenidae